

Agronomia
Colombaia – cultivar di olivo ligure

Architettura
Torre colombaia
Sinonimo di colombario

Istituzioni
Accademia Colombaria
La Colombaia – villa di Luchino Visconti e fondazione che la gestisce

Monumenti
Castello della Colombaia, fortezza spagnola e forte borbonico a Trapani 
Chiesa di Sant'Ilario a Colombaia